Toto je neúplný seznam kostelů zasvěcených svatým Cyrilu a Metoději.

Seznam kostelů v Česku 

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Babice)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Bílovice nad Svitavou)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Bratřejov)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Brno)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Březová)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Suché Vrbné) na předměstí Českých Budějovic
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Doloplazy)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Hrčava)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Husinec)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Chlebovice) na předměstí Frýdku-Místku
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Chudobín) 
 Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Chudobín)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Jezeřany)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Kladeruby)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Kroměříž)
 Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Kroměříž)
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje (Kyjov)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Loučná nad Desnou)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Lužice)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Nebušice)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Nedachlebice)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Nové Syrovice)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Olomouc)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Ostrava)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Podivice)
 Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Praha)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Karlín)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Ohnišov)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Prostějov)
 Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje (Přerov)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Radějov)
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Radhošť)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Ratíškovice)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Rostěnice)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Rybníky)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Tučapy)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Úsobrno)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Věteřov)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Vidče)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Vítonice)
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Vrážné)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Vysočany)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Zlobice)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Žlutava)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Řenče)

V zahraničí 

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Paříž)

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Řím)

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Gevgelija)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Veles)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Gorno Palčište)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Ednokuḱevo)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Kičevo)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Petralnici)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Raborci)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Strumica)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Suvi Laki)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Tetovo)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Prilep)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Resen)

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Chimki)

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Dohňany)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Lehota pod Vtáčnikom)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Nová Bošáca)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Piešťany)
 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Terchová)

 Chrám svatého Cyrila a Metoděje (Lublaň)

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Sarajevo)

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Rožen)

 Kostel svatého Cyrila a Metoděje Užhorod

Související články 
 Kaple svatého Cyrila a Metoděje